

Sigle 
 KCK – Unione delle Comunità del Kurdistan (in Lingua curda: Koma Civakên Kurdistan) Organizzazione politica curda

Codici 
 KCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kansas City Fairfax (Stati Uniti)